Pazuzu est un dieu (démon) de la mythologie mésopotamienne. Son nom a été repris par :
Pazuzu, un groupe et un chanteur de black metal.
Pazuzu, un boss du jeu Mystic Quest Legend.
Pazuzu, un démon du jeu de rôle Donjons et Dragons.